Соревнования женщин в плавании на 200 метров брассом на Олимпийских играх 2012 года проходили 1 и 2 августа в лондонском Центре водных видов спорта.

25-летняя американка Ребекка Сони выиграла золото на этой дистанции на вторых Олимпийских играх подряд. При этом она вновь установила новый мировой рекорд, как и 4 года назад в Пекине. Сначала Сони побила мировой рекорд, установленный канадкой Аннамэй Пирс в 2009 году, в полуфинале (2:20,00), а в финале первой в истории выплыла из 140 секунд на этой дистанции (2:19,59).

Россиянка Юлия Ефимова, выигравшая серебро на этой дистанции на чемпионате мира 2011 года (первой тогда была Сони), выиграла свою первую в карьере олимпийскую медаль. Ефимова установила рекорд Европы в финальном заплыве. По ходу соревнований также были установлены новые рекорды Азии (Сатоми Судзуки) и Африки (Сузан ван Бильон), а также ряд национальных рекордов (Дании, Марокко, Украины, Ямайки).

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал 
2 августе 2012, в 19:40 по местному времени

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте игр 

Плавание на летних Олимпийских играх 2012